Юдановка — название населённых пунктов в России:

 Юдановка — село в Бобровском районе Воронежской области.
 Юдановка — деревня в составе поселения Вороновское Троицкого административного округа Москвы (до 2012 года — в Подольском районе Московской области).

См. также 
 Юданов
 Юнанов